Ráday ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Ráday (1905–1983), ungarischer Schauspieler
 László Ráday (1912–1986), ungarischer Sänger und Komponist
 Mihály Ráday (* 1942), ungarischer Kameramann, Schauspieler und Politiker, Mitglied der Nationalversammlung, Sohn von Imre Ráday
 Pál Ráday (1677–1733), ungarischer Politiker